Аллсвенскан 1998 () — 74-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 4 апреля 1998 года и закончился 8 ноября 1998 года.

В турнире зафиксирован крайне редкий и возможно первый (на тот момент) случай в мировой истории в истории футбола для длительных (типичных продолжающихся в течение года) двухруговых турниров со стандартно большим количеством матчей, проведённых каждой командой: чемпионом стала команда, забившая меньше всех мячей.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1999
Швеция
Спорт в Швеции в 1998 году